Пауче́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Паученко Іван Тимофійович — міський голова міста Олександрія.
 Паученко Яків Васильович — український архітектор.